Das 10. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 28. Juni bis zum 5. Juli 1964 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Dreifachsieger wurde Wjatscheslaw Jegorow aus der Sowjetunion, der das Herrendoppel mit Alexander Iwanow und das Mixed mit Walerija Kusmenko gewann. Titowa gewann auch das Damendoppel an der Seite von Tiiu Kivi gegen Eva Johannes und Hella Vahley, die dafür das Einzelfinale unter sich ausmachten mit dem besseren Ende für Vahley, die an der Seite von Werner Rautenberg auch das Mixed-Finale erreichte. Rautenberg und Horst Stahlberg erreichten zudem im Herreneinzel das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 8. Jahrgang, Heft 4, Juli/August 1964

1964
Tennisturnier 1964
Tennisturnier in Zinnowitz